Dúbravka – dzielnica Bratysławy
 Dúbravka – potok, dopływ Wagu
 Dúbravka – wieś w powiecie Michalovce na Słowacji
 Dúbravka – słowacka nazwa Dobrawy, żony Mieszka I